Trapez – etichetta discografica tedesca di musica elettronica
 Trapez – natante danese